Иннокéнтий Николáевич Жу́ков (1875—1948) — знаменитый скульптор-самоучка, педагог-новатор, литератор, видный деятель скаутского движения в Российской империи и один из основателей пионерского движения в СССР.

Биография 
И. Н. Жуков родился 5 (17) октября 1875 года в посёлке Горный Зерентуй (Забайкалье, район Нерчинского завода). Он был пятым ребёнком (из восьми) в семье титулярного советника, управляющего Горно-Зерентуйским рудником Николая Михайловича Жукова и Агрипины (Агрофены) Афанасьевны Савинской. В возрасте 12 лет его отправили в Читу, где он жил и учился в гимназии и приобрёл кличку «Кеша». В период учёбы он увлекался литературой, писал стихи, что и определило в дальнейшем выбор высшего учебного заведения. Здесь же он серьёзно увлёкся рисованием, лепкой из глины и вырезанием из дерева фигурок птиц, зверей и людей.

В 1895 году И. Н. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Во время учёбы женился на землячке Александре Ивановне Рындиной, с которой в 1900—1908 годах нажил четверых детей. Из-за репрессий по политическим мотивам диплом об окончании университета И. Н. получил с некоторой задержкой в 1902 году. Сразу по получении диплома стал преподавать географию в коммерческом училище-гимназии Столбова. С тех пор преподавание географии стало его профессией на всю жизнь вплоть до выхода на персональную пенсию в конце 1931 года. В 1917—1921 годах И. Н. преподавал в гимназии Читы и служил инструктором отдела единой школы в Минпросе Дальневосточной республики. Последним местом работы И. Н. была школа № 41 Бауманского РОНО  Москвы, где он с 1925 года преподавал географию в старших группах.

Как педагог и любимец учащейся молодёжи И. Н. прославился своими многочисленными новациями и активным участием в детском движении, сначала — скаутов, а потом — пионеров. Само слово «пионер» для участников детского движения советского периода было предложено И. Н. На этом поприще И. Н. был известен как старший друг разведчиков России, секретарь общества «Русский скаут» и как обладатель единственного в своём роде почётного звания старшего пионера РСФСР. В стремлении воспитывать у своих подопечных чувства интернационализма И. Н. выучил сам и пропагандировал среди учащихся вспомогательный язык международного общения эсперанто. Этот язык он упоминал и в книгах для детей. Некоторые его произведения издавали в переводе на эсперанто, иногда с параллельным текстом на русском.

Однако И. Н. никогда не оставлял и своё любимое занятие лепкой. Хотя получить законченное образование в этой области он не имел возможности, всё же он брал уроки лепки и рисования урывками в Академии художеств в Санкт-Петербурге и потом в Париже (в Академии Эмиля Антуана Бурделя), куда выехал в 1912 году по стипендии, выхлопотанной друзьями и почитателями его таланта. Первая мировая война прервала эти уроки, но И. Н. продолжал самосовершенствование в свободное от педагогики время и добился значительных успехов и известности в своей стране и Европе. Особенно этому способствовали его участие в осенних выставках в Санкт-Петербурге (в галерее П. Ауэра) и массовый выпуск художественных фотооткрыток с изображением его скульптурных работ.

Широкая известность И. Н. нашла отражение и в статьях о нём в ряде энциклопедических изданий. Исследованию его творчества посвящена большая статья видного эсперантиста Н. В. Некрасова. Имеются главы об И. Н. в ряде диссертационных работ по педагогике, но глубокого профессионального искусствоведческого исследования скульптурных работ И. Н. пока не произведено. Также отсутствует научное исследование, обобщающее богатейшее художественное и педагогическое наследие И. Н. Жукова.

И. Н. Жуков был принят в члены МОСХ, а в 1945 году был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Умер он в Москве 5 ноября 1948 года, похоронен на Введенском кладбище (23-й участок).

Общественно-педагогическая деятельность 
С 1901 года Жуков работал в Петербургском коммерческом училище Шрекника учителем географии.

С 1906 года принимал участие в "Осенних выставках" в Петербургском пассаже.

С 1912 по 1914 годы Жуков учился в Париже в студии скульптора Эмиля Бурделя — ученика Огюста Родена. Скорее всего, именно во время поездки в Париж Жуков впервые познакомился с пионерингом Сетона-Томпсона (хотя в скаутском движении согласно Баден-Пауэллу пионеринг — это строительство мостов из брусьев, шестов и подручных материалов, в русской армии военнослужащих инженерных частей называли «пионерами», но в США и Канаде пионер — это не только сапёр и мостостроитель, но первый на новых землях, первопроходец, в идеале — рыцарь, наводящий мосты с природой, с другими культурами и поколениями, см. роман американского сатирика Фенимора Купера «Пионеры» и концепция пионеринга Сетон-Томпсона акцентировала именно этот момент, а не оперативную военную разведку, как Баден-Пауэлл) со скаутским движением. По возвращении в Петербург в 1914 году Жуков снова начал преподавать, а также продолжил создание скульптур и активно включился в создание скаутских организаций в России, редактировал журнал «Петроградский скаут», перерабатывал книгу основателя мирового скаутского движения Р.Баден-Пауэлла «Юный разведчик. Руководство по скаутизму».

Летом 1914—1915 годов И. Н. Жуков жил под Петербургом, руководил отрядом скаутов. В 1916 году Жуков опубликовал книгу «Русский скаутизм» и стал секретарём петербургского отделения всероссийского общества «Русский скаут». «Краткие сведения о русской организации юных разведчиков». И. Н. Жуков называет «дружиной скаутов», «пионерским звеном» и задолго до появления «пионерии» он, следуя Сетон-Томпсону, писал, что скаут — не военный разведчик, а пионер культуры. По Жукову скаут — «альтруист» и даже «рыцарь, который ищет, кому помочь».

В 1918 году Жуков в Чите предлагает организовать путешествие по Забайкалью. Собрав около тысячи ребят от 10 до 14 лет он объявляет о создании экспедиционного корпуса. Его задачей было подготовиться и провести великое путешествие через Забайкальскую область. С приближением отрядов Семёнова к Чите Жуков распустил детский экспедиционный корпус.

Позже, на 33-м заседании научно-педагогической секции главного учёного совета наркомпроса в Москве И. Н. Жуков сделал доклад «О бойскаутизме». В 1921 году Жуков написал открытое письмо старшего друга скаутов ко всем скаутмастерам, борющимся за новую педагогику и за новые методы внешкольного воспитания детей РСФСР.

В 1922 году Жуков участвовал в работе с детьми при центральном комитете комсомола и наркомпросе в Москве и стоял у истоков пионерского движения. Работая учителем географии в 1922 году Жуков участвовал в создании пионерского отряда на базе двух ЮК-скаутских отрядов, состоящих из учащихся опытной школы при государственном институте физической культуры в Бауманском районе Москвы. Он ввёл название «пионеры» для участников новой детской организации, девиз «Будь готов!» и ответное «Всегда готов!», а также костёр на пионерском значке и пионерский галстук — треугольный лоскут алой материи. 23 марта 1923 года Иннокентий Жуков стал членом главквартиры юных пионеров (ЦБ ЮП) и ему было присвоено звание старшего пионера республики.

В середине 1924 года в обстановке начавшейся политизации работы пионерской организации отошёл от практического сотрудничества с детским движением. После того, как И. Н. Жуков перестал быть старшим пионером российской федерации он продолжил заниматься скульптурой и написанием книг для детей, пропагандируя нравственные принципы пионеров и в образной форме раскрывавшие организацию длительной игры с детьми: «Путешествие звена „Красной звезды“ в страну чудес» (1924) и «Мёртвый огонь (приключения юных пионеров в Египте)» (1926). Иннокентий Николаевич принимал участие в проведении первого всесоюзного слёта пионеров в Москве (август 1929).

В 1931 году И. Н. Жуков ушёл на пенсию. По ходатайству Пролетарского РК ВКП(б), поддержанного Н. К. Крупской, ему была назначена персональная пенсия. В период 1936—1937 годов он вступил в переписку с Роменом Ролланом. В августе 1940 года встречался с героем советского союза К. С. Бадигиным по вопросам дальнейшего развития пионерского движения в стране. В том же году на встрече в ЦК ВЛКСМ И. Жуков предлагал вернуться к методике системы скаутинга, а в ноябре он работал над проектом «Положение о детской коммунистической организации им. В. И. Ленина».

Ноябрь 1940 — работа над проектом «Положения о детской коммунистической организации».
В 1941 году Жуков стал слушателем университета марксизма-ленинизма, который окончил после перерыва, связанного с войной, в 1946 году.

В 1923 году в журнале «Барабан» (Москва) была напечатана повесть Жукова «Путешествие звена пионеров в страну чудес». В 1924—1927 годах Жуков опубликовал серию статей о практике пионерского движения, в 1928 году Жуков опубликовал книгу «Мёртвый огонь» (приключения пионеров в Египте). В 1929 году участвовал в 1-м слёте пионеров, в 1930 году Жуков провёл работу по подготовке слёта просвещенцев Бауманского района столицы, получил 1-ю премию за ударничество. С 1931 года по приглашению Н. К. Крупской Жуков стал сотрудником государственного учёного совета (ГУС) по работе над школьными программами. Автор пособия «Начинающий скульптор», проекта совершенствования пионерской организации «Положение о детской коммунистической организации им. В. И. Ленина», «Хроники рода Жуковых» (1946). Творческие достижения Жукова высоко оценили его современники (И. Е. Репин, О. Роден, М. Горький, Р. Роллан, А. В. Луначарский, Л. Н. Толстой, С. Т. Коненков, Н. К. Крупская). 

Произведения хранят в Русском музее (Санкт-Петербург), Пензенской картинной галерее, художественных музеях Иванова, Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачёва, в ЧОХМ и ЧОКМ. В музее истории народного образования читинской области посвящён стенд (Баркин Г. А., Иманакова Е. Г.).

Наиболее значимый комплекс документальных материалов И. Н. Жукова хранят в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2042) и в Музее истории детского движения ГБПОУ «Воробьевы горы».

Литература 
Произведения И. Н. Жукова:
 Жуков И. Н. Замок души моей. — Изд. В. Л. Древс, Москва, 1913.
 Инн. Жуков. Моё творчество. — «Журнал журналов», № 2, 1915.
 Жуков И. Н. Русский скаутизм. — Изд-во В. А. Березовского, Петроград, 1916.
 Жуков И. Н. Игра в труд в педагогике (на правах дискуссии). — Чита, 1921.
 Жуков И. Н. Путешествие звена «Красной Звезды» в страну чудес. Повесть. — Изд-во Всеукраинского общ-ва содействия Юному Ленинцу. Харьков, 1924.
 Жуков И. Н. Приключение пионеров в Египте. — Изд-во «Юный Ленинец», Харьков, 1926.
 Инн. Жуков. Как я лепил «Октябрёнка». — «Пионер», № 21, 1928.
 Жуков И. Н. Начинающий скульптор. — Молодая гвардия, 1931.

Об И. Н. Жукове:
 К. Дубровский. Рождённые в стране изгнания. — Петроград, 1916.
 Луначарский А. В. Иннокентий Жуков. — «Красная нива», № 19, 1926.
 Тов Кук возвращается в Англию. — «Комсомольская правда», 30 дек. 1926.
 Л. Кассиль. Радио в скульптуре. — «Радиослушатель», № 4, 1927.
 Песни гнева, любви и победы. — «Рабочая Москва», 30 ноя. 1927.
 Nekrasov N.V. Skulptisto-fantaziulo Inocento Ĵukov. — «Sennacieca Revuo», № 9 (45), januaro 1927, pp. 139—143.
 Mark Starr. The sculptor of the revolution. — «The new leader», 4 nov., 1927.
 Г. Карин. Скульптор-сибиряк Иннокентий Жуков. — Альманах «Забайкалье», № 3, 1949.
 Вл. Дмитревский. Бей, барабан! Повесть. — Госдетиздат Минпросвета РСФСР, Ленинград, 1961.
 
 В. Яковлев. Скульптор и педагог. — «Народное образование», № 7, 1966.
 Горбунова Л. В. Скульптор Иннокентий Жуков. — Восточно-Сибирское книжное изд-во, Иркутск, 1977.
 Луначарская-Розенель Н. А. Память сердца. Воспоминания. — Искусство, Москва, 1975.
 Владимир Чивилихин. Дорога. Из архива писателя. — Современник, Москва, 1989.
 И. Петухова. Воспитание патриотизма в скаутских организациях России начала XX века. — «Инженер», № 4, 2006.
 Педагогические парадоксы Иннокентия Жукова. (Составитель и редактор И. В. Руденко.) — Тольятти, ТГУ, 2010.
 Кот Я. И. Длительная ролевая игра Иннокентия Жукова — Ролевые игры: Глядим назад, следов не видя там. Сборник статей. — Москва, 2013
 Kot Y. I. The larp legacy of Innocent Zhukov — WyrdCon Companion Book 2013. — USA, 2013
 Кот, Я. И. Длительная ролевая игра Иннокентия Жукова — Адукацыя і выхаванне № 1, Минск, 2015

Об И. Н. Жукове в энциклопедических изданиях:
 Сибирская советская энциклопедия, том 1, колонки 967—968. — Москва, 1929.
 БСЭ, 1-е изд., том 25, колонка 600. — Москва, 1932.
 Enciklopedio de Esperanto, 1-a eldono, vol. 2, p. 592. — Budapeŝt, 1933-34.
 Художники народов СССР. Библиографический словарь, том 4, книга 1-я, стр. 141. — Искусство, Москва, 1983.
 Российская педагогическая энциклопедия в 2-х томах, том 1, стр. 310. — БРЭ, Москва, 1993.
 Детское движение. Словарь-справочник, стр. 390—396. — Москва, 2005.

Примечания

Ссылки 
 Каталог открыток с произведений скульптора Иннокентия Николаевича Жукова
 «Старший пионер Республики»
 Педагогический словарь
 Иннокентий Николаевич Жуков
 Клуб почитателей Иннокентия Жукова
 Inocento Ĵukov
 Старший пионер республики
 Жуков И. Школа и два пути развития 
 Произведения И. Н. Жукова в интернете
 Соколов Р. В., Вахтин А. В. Идея воспитания будущего и игровая культура первой трети XX века // Теория и история игровой культуры.
 Краткий очерк истории общественно-педагогического движения

Скульпторы СССР
Похороненные на Введенском кладбище